Wise může znamenat:

příjmení
 Henry A. Wise (1806–1876) – americký politik
 Isaac Mayer Wise (1819–1900) – český reformní rabín
 Robert Wise (1914–2005) – americký střihač, zvukař, filmový producent a režisér

jiný význam
 WISE viz Wide-field Infrared Survey Explorer, americký infračervený kosmický dalekohled
 Wise County (Texas)

Externí odkazy